Ochimus (mythologie), figuur uit de Griekse mythologie
Ochimus (geslacht), een geslacht van boktorren